Сан-Джованни-ин-Мариньяно () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Римини.

Население составляет 8015 человек, плотность населения составляет 372 чел./км². Занимает площадь 21,24 км². Почтовый индекс — 47842. Телефонный код — 0541.

Покровителем населённого пункта считается святой Иоанн Креститель. Праздник ежегодно празднуется 24 июня.

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта